Амірабад — міське селище в Узбекистані, Республіка Каракалпакстан, Турткульський район
 Амірабад — міське селище в Узбекистані, Ферганська область, Багдадський район
 Амірабад — канал в Каракалпакстані